Чапаб има више значења:

 Општина Чапаб (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чапаб (Чапаб, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику